Pamperduto ima više značenja:
 Pamperduto, Macerata
 Pamperduto, Reggio Emilia